Яшвіль Наталія Григорівна (28 грудня 1861 — 12 червня 1939) — іконописець, художниця, видатна церковна, наукова і культурна діячка, меценатка.
 Яшвіль Лев Михайлович (17 серпня 1772 — 19 квітня (1 травня) 1836, Київ) — князь, герой франко-російської війни 1812 року, генерал від артилерії.